Fargel steht für:

 Fargel (Hamelner Familie), Patriziergeschlecht

Fargel ist der Familienname folgender Personen:

 Yasmin Mei-Yee Fargel, Geburtsname von Yasmin Mei-Yee Weiß (* 1978), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin